Джуэл () — распространенное англоязычное имя собственное, которое встречается в виде имен, фамилий и топонимов

Известные персоналии 
 Джуэл, Джон (?—1364) — английский наёмник эпохи Столетней войны.
 Джуэл Килчер (; род. 1974) — американская актриса, певица и композитор.
 Стэйт, Джуэл (; род. 1982) — канадская актриса.
 Найт Джуэл (; род. 1984) — творческий псевдоним американской певицы Рамоны Гонсалес.
 Эберс, Джуэл Джеймс (, 1921—1959) — американский физик и инженер.

См. также 
 Джуэлл